19 kan syfta på:

 19 – ett år i den gregorianska kalendern
 19 (tal) – ett naturligt tal
 19 (sång) – en låt av Paul Hardcastle från 1985
 19 (album av Flamingokvintetten) – ett musikalbum av dansbandet Flamingokvintetten från 1988
 19 (album av Adele) –  debutalbumet av den engelska sångerskan och låtskrivaren Adele från 2008